Wansen ist ein deutscher Ortsname:
 Wansen, Stadt im Kreis Strehlen, Schlesien, seit 1945: Wiązów, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wansen, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wądzyn (Dąbrówno), Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: 

 Alt Wansen, Kreis Strehlen, Schlesien, seit 1945: Stary Wiązów, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen